

Astronomia
 636 Erika – asteroide della fascia principale

Cinema 
Erika – film del 1971 diretto da Filippo Walter Ratti

Onomastica 
Erika – variante del nome proprio di persona femminile Erica

Personaggi 
Erika – personaggio dell'anime General Daimos
Erika – personaggio dell'anime Medarot
Erika – personaggio della serie Pokémon

Persone 
Erika – cantante italiana
Érika Cristiano dos Santos, meglio conosciuta come Érika – calciatrice della nazionale brasiliana

Musica 
Erika – canzone di marcia dell'Esercito tedesco negli anni '30-'40

Altro 
Erika – petroliera naufragata il 12 dicembre 1999 nel Golfo di Biscaglia

Pagine correlate
Erica (disambigua)
Eric

Altri progetti